Fidelity (Illinois), een plaats in de Verenigde Staten
 Fidelity (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten
 Fidelity (Regina Spektor), een single van Regina Spektor
 Fidelity Investments, een multinationale financiële dienstverlener in Boston, Massachusetts (VS)

Zie ook 
 High fidelity (doorverwijspagina)